Het ATP-toernooi van Rotterdam 1985 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1985) werd van 18 tot en met 24 maart 1985 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1985 trok 50.073 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1985
Rotterdam